Рудодимо () — деревня в Мстиславском районе Могилёвской области Белоруссии. Входит в состав Ракшинского сельсовета.

География 
Деревня находится в северо-восточной части Могилёвской области, в пределах Оршанско-Могилёвской равнины, к северу от автодороги , к западу от железнодорожной линии Орша — Унеча Белорусской железной дороги, на расстоянии примерно 23 километров (по прямой) к западу от Мстиславля, административного центра района. Абсолютная высота — 213 метров над уровнем моря.

История 
Согласно «Списку населенных мест Могилёвской губернии» 1910 года издания населённый пункт являлся центром Рудодимского сельского общества Долговичской волости Чериковского уезда Могилёвской губернии. Имелся 21 двор и проживало 104 человека (63 мужчины и 41 женщина).

Население 
По данным переписи 2009 года, в деревне проживало 2 человека.

Примечания 

Населённые пункты Мстиславского района